

Isaac Newtonnal kapcsolatos szócikkek
Isaac Newton fizikus, csillagász, matematikus
Newton törvényei
Newton gravitációs törvénye
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Newton fő műve
Newton általánosított binomiális tétele
A Newton–Leibniz-tétel
A Newton-féle tükrös távcső
Newton-gyűrűk, interferenciajelenség
Newton viszkozitási elmélete
newton, az erő mértékegysége
XMM-Newton, röntgencsillagászati műhold
Newton, az Apple PDA-platformja
Newton OS, a Newton platform operációs rendszere

Más Newton nevű személyek
Helmut Newton német fotóművész
John Newton angol tengerész és pap, az Amazing Grace című egyházi ének szerzője
Olivia Newton-John énekesnő, színésznő
Alfred F. Newton zoológus, entomológus.

Települések

Amerikai Egyesült Államok
 Newton megye (egyértelműsítő lap)
 Newton (Alabama)
 Newton (Georgia)
 Newton (Illinois)
 Newton (Newton megye, Indiana)
 Newton (Wabash megye, Indiana)
 Newton (Iowa)
 Newton (Kansas)
 Newton (Massachusetts)
 Newton (Mississippi)
 Newton (New Hampshire)
 Newton (New Jersey)
 Newton (Észak-Karolina)
 Newton (Texas)
 Newton (Utah)
 Newton (Washington)
 Newton (Wisconsin)

Anglia
 Newton (Cambridgeshire)
 Newton (Cheshire)
 Newton (Cumbria)
 Newton (Derbyshire)
 Newton (Doncaster)
 Newton (Dorset)
 Newton (Manchester)
 Newton (Golden Valley)
 Newton (Hampton Court) 
 Newton (Fylde) 
 Newton (Lancaster)
 Newton (Lincolnshire)
 Newton (Merseyside)
 Newton (Nottinghamshire)
 Newton (Shropshire)
 Newton (Suffolk)
 Newton (Warwickshire)
 Archdeacon Newton
 Hardhorn with Newton
 Newton Abbot 
 Newton Aycliffe 
 Newton Blossomville 
 Newton Bromswold
 Newton-by-the-Sea 
 Newton Harcourt 
 Newton-in-Bowland
 Newton-in-Furness 
 Newton-le-Willows 
 Newton-le-Willows (North Yorkshire)
 Newton Longville 
 Newton Regis 
 Newton under Roseberry 
 Newton with Scales 
 RAF Newton 
 Walford, Letton and Newton

Ausztrália
 Newton (Ausztrália)

Kanada
 Newton (Edmonton)
 Newton (Surrey)
 Newton Mills

Skócia
 Newton Mearns
 Newton Stewart
 Newton (North Uist)
 Newton (West Lothian)

Szingapúr
 Newton (Szingapúr)

Új-Zéland
 Newton (Új-Zéland)

Wales
 Newton (Brecknockshire)
 Newton (Bridgend)
 Newton (Swansea)